Skidanläggning kan ha flera betydelser:

 Skidanläggning – en eller flera skidbackar, för det mesta med skidlift, se skidbacke
 Skidanläggning – ett preparerat snötäcke i syfte att utföra längdskidåkning, se skidspår
 Skidanläggning – en hoppbacke, där backhoppning utövas